Shiliu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shiliu (socken i Kina, Chongqing), 
 Shiliu (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar